Municipio de Eden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eden (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Eden (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Eden (condado de Codington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Codington.
 Municipio de Eden (condado de Lincoln, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Eden (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Eden (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Eden (condado de LaGrange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaGrange.
 Municipio de Eden (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Eden (condado de Carroll, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Eden (condado de Clinton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Eden (condado de Decatur, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Eden (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Eden (condado de Marshall, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Eden (condado de Sac, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sac.
 Municipio de Eden (condado de Winnebago, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Eden (condado de Ness, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ness.
 Municipio de Eden (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Eden (condado de Lake, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Eden (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Eden (condado de Brown, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Eden (condado de Pipestone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pipestone.
 Municipio de Eden (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Eden (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Eden (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Eden (condado de Seneca, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Seneca.
 Municipio de Eden (condado de Wyandot, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wyandot.
 Municipio de Eden (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.